Niemcy:
 Wolfstein – dzielnica Landshut
 Wolfstein – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Wolfstein – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel

Osoby:
 Anita Wolfstein – poetka

Inne:
 Wolfstein – ród

Zobacz też:
 Lauterecken-Wolfstein